Dos suposats membres de la família dels Asclepíades (ancestres d'Hipòcrates):
 Cleomitades I (Cleomyttades, Κλεομυττάδης) fou un membre (el sisè) de la família dels asclepíades, fill de Crisamis I i pare de Teodor I, que va viure al . Vegeu Crisamis.
 Cleomitades II fou el desè descendent de la família dels asclepíades, fill del rei Crisamis II i pare de Teodor II. Se suposa que va viure el 
 Cleomitades (metge).